La Piscine de Farciennes était une piscine municipale située à Farciennes, dans la province du Hainaut. Elle a fermé en juin 2014.

Histoire 
La piscine était utilisée par les habitants et les écoles de la ville de Farciennes, ainsi que les communes aux alentours (Châtelet, Aiseau-Presles)

Elle a dû fermer en 2014 car elle représentait un danger pour les utilisateurs du fait de ses installations vétustes.

À la suite de son abandon, la piscine a été très dégradée (vitres cassées, incendie volontaire).

Le bourgmestre de la ville (Hugues Bayet) a proposé en 2016 aux communes environnantes de Châtelet et Aiseau-Presles d'intercommunaliser la rénovation de la piscine, malheureusement, en cours de route, Aiseau-Presles a décidé de se retirer du projet en 2019, ce qui a obligé les deux communes à recommencer les démarches à zéro. De plus, il a fallu attendre que la région confirme le subside de la Région wallonne, ce qui explique le long délai d'attente pour le début des travaux.

Finalement, il a été décidé de reconstruire une nouvelle piscine, au lieu de rénover l'ancienne comme prévu initialement.

Nouvelle piscine 
La construction de la nouvelle piscine devrait débuter en septembre 2021 si aucun retard.

Elle sera construire sur l'emplacement de l'ancienne piscine gardé comme base, avec deux bassins principaux, tout en ajoutant une zone ludique, wildness, fitness ainsi qu'un espace de restauration.

Il s'agira d'un centre aquatique unique dans la région de Charleroi.

L'inauguration est prévue février 2023.

Références 

Piscine disparue en Belgique
Équipement sportif détruit en Belgique
Équipement sportif dans la province de Hainaut
Sport à Farciennes